Osoby o tym nazwisku:
 Jan Szumiec – działacz komunistyczny
 Mieczysław Szumiec – polski piłkarz
 Rafał Szumiec – polski narciarz alpejski i kolarz ręczny, paraolimpijczyk